Dornlach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil

von Gewässern:
 Dornlach (Dobrach), rechter Zufluss der Dobrach bei Sackenreuth, Stadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Dornlach (Fränkische Saale), linker Zufluss der Fränkischen Saale bei Bad Bocklet,  Landkreis Bad Kissingen, Bayern

von Ortschaften:
 Oberdornlach, Dorf der Stadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Unterdornlach, Dorf der Stadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern

Siehe auch:
 Dornach